Dieter Hecking (Castrop-Rauxel, 1964. szeptember 12. –) német labdarúgó-középpályás, edző. Jelenleg a Hamburger SV vezetőedzője.

Edzői statisztika
2020. március 15-én lett frissítve.

Források 
Dieter Hecking adatlapja a weltfussball.de oldalon

Jegyzetek

1964-ben született személyek
Castrop-rauxeliek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A KSV Hessen Kassel labdarúgói
Az SV Waldhof Mannheim labdarúgói
Az 1. FC Lokomotive Leipzig labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Német labdarúgóedzők
A VfB Lübeck vezetőedzői
Az Alemannia Aachen vezetőedzői
A Hannover 96 vezetőedzői
Az 1. FC Nürnberg vezetőedzői
A VfL Wolfsburg vezetőedzői
Élő személyek
A Bundesliga edzői